«Back to Basics» — п'ятий студійний альбом американської співачки Крістіни Агілери. Випущений 10 серпня 2006 року.

Списки композицій

Диск 1

Disc 2

Чарти

Історія виходу

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки

Музичні альбоми 2006
Альбоми Крістіни Агілери